Flacey puede referirse a: 

 Flacey, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Flacey, comuna francesa situada en Eure y Loir.